Léon Thiébaut (1878-1943) – schermidore francese
 Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice Janin (1862-1946) – generale francese